Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики является главой правительства Лаоса. 

Так как Лаос является однопартийным государством, с единственной разрешенной конституцией Народно-революционной партией, все премьер-министры были членами этой партии.

Премьер-министр избирается по предложению президента Лаоса в Национальном собрании и несет ответственность перед Национальным собранием, который избирает всех министров правительства. Отчеты о деятельности премьер-министра должна быть предоставлена ​​в парламент, в то время как Постоянный комитет Национального Собрания осуществляет контроль за деятельностью центрального правительства и премьер-министра.

Список премьер-министров Лаоса 
 принц Петсарат август 1941 — 10 октября 1945
 принц Кхаммао 12 октября 1945 — 19 октября 1949
 принц Киндавонг май 1946—1949
 принц Суваннарат
 Бун Ум 1949—1951
 Фуи Сананикон — 24 февраля 1950 года — 15 ноября 1951 года
 Суванна Фума — 21 ноября 1951 года — 20 октября 1954 года
 Катай Дон Сасорит — 23 ноября 1954 года — 21 марта 1956 года
 Суфанувонг 13 августа 1950—1956
 Суванна Фума март 1956 — июль 1958
 Фуи Сананикон 17 августа 1958 года — 30 декабря 1959 года
 Ку Абхай январь — июнь 1960
 Тяо Самсанит июнь — август 1960
 Суванна Фума 16 августа 1960 — 11 июня 1962 — декабрь 1975
 Бун Ум 16 декабря 1960 — июнь 1962
 Кейсон Фомвихан декабрь 1975 — август 1991
 Кхамтай Сипхандон август 1991 — февраль 1998
 Сисават Кеобунпхан февраль 1998 — март 2001
 Ворачит, Буннянг март 2001 — июнь 2006
 Буасон Буппхаван июнь 2006 — декабрь 2010
 Тхаммавонг, Тхонгсинг декабрь 2010 — апрель 2016
 Тхонглун Сисулит апрель 2016 — март 2021
 Пханкхам Вибхаван март 2021 — 30 декабря 2022
 Сонксай Сипхандон 30 декабря 2022 — н.в.

 
Лаос